Кюн-Кюель () — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения. В основе лежит географический термин , передаваемый как «кюеле/ кюёле/ кюель/ кюёль», со значением «озеро», «озёрный».

 Кюн-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 72°15' с. ш. 146°21' в. д..
 Кюн-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 65°02' с. ш. 147°12' в. д..

См. также 
 Кюн-Кюеле
 Кюпь-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 72°23' с. ш. 125°23' в. д..

Примечания